Фристайл () — вид лыжного спорта из программы зимних Олимпийских игр. Организационно фристайл входит в структуру Международной лыжной федерации.

История
Фристайл  был представлен в 1988 году на Играх в Калгари в качестве показательных выступлений в могуле, воздушной акробатике и лыжном балете. С 1992 года могул  вошёл в официальную олимпийскую программу, в то время как акробатика и балет оставались показательными видами спорта. В 1994 году на играх в Лиллехамере воздушная акробатика наряду с могулом вошла в официальную программу зимних Олимпийских игр, а показательные выступления в балете были прекращены. На Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере во фристайле была добавлена новая дисциплина - ски-кросс и, таким образом, было разыграно 6 комплектов наград (3 у мужчин и 3 у женщин).  На Олимпийских играх в Сочи в 2014 году было добавлено ещё две дисциплины: хафпайп и слоупстайл.

Соревнования 
д = демонстрационные

Таблица медалей по НОК 

После Олимпийских игр 2022 года

Фристайл на Олимпийских играх
Виды спорта на зимних Олимпийских играх